Joan Subirats i Humet (Barcelona, 1951), catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, i  ministre d'Universitats del govern espanyol
 Joan Subirats i Lemos (La Ràpita, 1955 - Arenys de Mar, 1997), artista multidisciplinar, pintor, dibuixant, dissenyador gràfic i dissenyador de webs català